Angon steht für:
 Ango, eine Form des Speeres
 eine Ortschaft in der Gemeinde Talloires im Département Haute-Savoie, Frankreich